Крют () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Тан — Гебвиллер, кантон Серне. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Сент-Амарен (округ Тан).

Площадь коммуны — 22,06 км², население — 1018 человек (2006) с тенденцией к снижению: 962 человека (2012), плотность населения — 43,6 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 984 человека, а в 2012 году — 962 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 634 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 453 были экономически активными, 181 — неактивными (показатель активности 71,5 %, в 1999 году — 68,6 %). Из 453 активных трудоспособных жителей работали 411 человек (219 мужчин и 192 женщины), 42 числились безработными (20 мужчин и 22 женщины). Среди 181 трудоспособных неактивных граждан 50 были учениками либо студентами, 81 — пенсионерами, а ещё 50 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 399 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 967 человек. При этом медиана доходов составила 19661 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки